ESDP kan syfta på:

 ESDP – ett policydokument som behandlar utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv från Europeiska unionen, se regionala utvecklingsperspektivet inom Europeiska unionen
 ESDP – engelska namnet European Security and Defence Policy på ett politikområde inom Europeiska unionen, se gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken